Яндиев — фамилия; имеет женскую форму Яндиева.
 Яндиев, Абукар Алиханович (род. 1987) — российский боец смешанных единоборств.
 Яндиев, Адам Алиханович (род. 1988) — российский боец смешанных единоборств.
 Яндиев, Джемалдин Хамурзаевич (1916—1979) — первый в Ингушетии Народный поэт, член Союза писателей СССР, председатель Союза писателей ЧИАССР, кавалер ордена «Знак Почёта».
 Яндиев, Заам Исламович (1892—1939) — советский военный и политический деятель, революционер.
 Яндиев, Магамет Джабраилович (род. 1959) — российский политический и государственный деятель, Председатель Народного Собрания Республики Ингушетия (с 2018 года).

 Яндиева, Тамара Хаважовна (род. 1955) — советская и российская актриса, эстрадная певица, народная артистка Ингушетии.